Аббревиатура ХТС может означать:

 ХТС (кириллица) — Холодный термоядерный синтез.
 ХТС (кириллица) — Хроника текущих событий, самиздатская газета.
 ХТС (кириллица) — Химико-технологическая система
 ХТС (кириллица) — Холоднотвердеющая смесь, описание содержится в статье литьё.

 XTC (латиница) — английская вокально-инструментальная группа.
 XTC (латиница) — экстази.